Der Grand Prix Hassan II 2008 war ein Tennisturnier, welches vom 19. bis 25. Mai 2008 in Casablanca stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2008 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen. In derselben Woche fanden in Pörtschach die Hypo Group Tennis International sowie in Düsseldorf der World Team Cup statt. Beide zählen, genau wie der Grand Prix Hassan II, zur Kategorie der International Series.

Vorjahressieger im Einzel war Paul-Henri Mathieu, der dieses Jahr nicht erneut antrat. Im Finale siegte der als Qualifikant im Hauptfeld gestartete Franzose Gilles Simon, der im Finale seinen an fünf gesetzten Landsmann Julien Benneteau mit 7:5, 6:2 besiegte. Das bedeutete Simons insgesamt dritten Titel im Einzel. Im Doppel gewann die Paarung Jordan Kerr/David Škoch im Vorjahr. Sie nahmen dieses Jahr mit anderen Partner teil und schieden in der ersten Runde bzw. im Viertelfinale aus. Im Doppel gewannen das Finale die Spanier Albert Montañés/Santiago Ventura mit 6:1, 6:2 gegen die Paarung aus James Cerretani und Todd Perry.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 349.000 Euro, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 370.000 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 17. bis zum 19. Mai 2008 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Die folgenden Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation kamen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen (Beträge für den Doppelwettbewerb pro Team).

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 27 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 32 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 26 kB)

ATP Tour 2008
Tennisturnier in Casablanca